Кера́мик — посёлок Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области России.

История 
Деревня Керамик образовалась в 1930-х годах. Тогда сюда, под Любань, переехал из усадьбы «Драготино» Новгородской губернии (ныне территория Трубникоборского сельского поселения, где расположена деревня Керамик) керамический завод «Драготино», который был основан В. В. Комаровым в 1894 году, и стал заниматься выпуском не только печных изразцов, но и другой керамической продукции, например облицовочной плитки для станций Московского метрополитена. При заводе возникла деревня Керамик.
Цеха, дома для рабочих, магазин, клуб и пекарню выстроили из дерева.

По данным 1966 года деревня называлась Тосненский Керамик и находилась в составе Любанского сельсовета.

По данным 1973 года, это был уже посёлок Керамик, который также находился в составе Любанского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Керамик входил в состав Чудскоборского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Керамик Чудскоборской волости проживали 32 человека, в 2002 году — 20 человек (русские — 95 %).

В 2007 году в посёлке Керамик Трубникоборского СП — 14 человек.

От завода ничего не осталось. На пустыре можно найти изразцы. Жители называют это место «Комаров завод». Карьеры превратились в пруды.

География 
Посёлок расположен в юго-восточной части района близ автодороги  (Померанье — Чудской Бор).

Расстояние до административного центра поселения — 9 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Померанье — 1 км.

Демография

Улицы 
Гончарная, Лесная.

Примечания

Ссылки 
 «Комаров-завод» // Санкт-Петербургские ведомости. — 31 октября 2008

Населённые пункты Тосненского района